Puente Viejo puede referirse a:
Ponte Vecchio (Florencia)
Puente Viejo (Lérida), uno de los cinco puentes de Lérida, cruzando el río Segre.
Puente Viejo (Chile) o Puente Biobío
Puente Viejo de Zamora (denominado también Puente de Olivares)
Puente Viejo (Abarán), sobre el río Segura
Puente Viejo (Ronda)
Puente Viejo (Talavera de la Reina), sobre el río Tajo.
Puente Viejo de Béziers
Pontevedra, localidad española (etimológicamente, "puente viejo").
Puentes Viejas, localidad española
Embalse de Puentes Viejas
Puente del Arrabal (Buitrago del Lozoya), también conocido como "Puente Viejo".
Puente de los Peligros o puente Viejo, sobre el río Segura.
Puente Viejo (Camiri), sobre el río Parapetí.

Títulos de obras
Puente viejo de Walton (Old Walton Bridge), óleo sobre lienzo de Canaletto (1754).
El secreto de Puente Viejo, telenovela española